Kaskelot har flere betydninger:

 Kaskelot (tidsskrift) – et tidsskrift
 Kaskelothval – en hval.